Recreo peut désigner:
 Recreo, ville d'Argentine
 Irisbus Récréo, modèle d'autocar

Voir aussi